Буафль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Буафль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер